Бехтемір-Аникіно — селище у складі Бійського району Алтайського краю, Росія.
 Стан-Бехтемір — село у складі Бійського району Алтайського краю, Росія.
 Верх-Бехтемір — село у складі Бійського району Алтайського краю, Росія.